Barton River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Barton River (vattendrag i Australien), Western Australia,

USA 

 Barton River (vattendrag i USA), Vermont, Orleans County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar